Cordova Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Cordova Township du comté de Rock Island dans l'Illinois.
  du comté de Le Sueur dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships